Sibson ist der Name von:

 Tony Sibson (* 1958), britischer Boxer